Albert Schwegler (1819-1857), philosophe et théologien protestant allemand ;
 Christian Schwegler (né en 1984), footballeur suisse ;  
 Fritz Schwegler (1935-2014), artiste peintre allemand ; 
 Pirmin Schwegler (né en 1987), footballeur suisse.